Baggi ist der Familienname folgender Personen:

 Angiola Baggi (* 1946), italienische Schauspielerin
 Giovanni Baggi (1929–1995), Schweizer Politiker